Halford (band), Amerikaanse band
 Halford (Warwickshire), plaats in Engeland